Чопер се може односити на:

Цепач, камено праисторијско оружје.
Чопер (мотоцикл), врста мотоцикла.
Чопер (електротехника), електронско коло за -{DC/DC}- конверзију.